Christian Fuahea est un joueur français de volley-ball né le  en Nouvelle-Calédonie. Il mesure  et joue central.

Clubs

Palmarès 
Néant.

Articles connexes

Liens externes

Notes et références 

Joueur français de volley-ball
Naissance en octobre 1982
Naissance en Nouvelle-Calédonie
Sportif calédonien
Joueur du Chaumont Volley-Ball 52